Диаманди (Диамандия) Тръпков Мишайков () е сърбоманин и ранен македонист.

Биография 
Диаманди Мишайков е роден в 1872 година в Битоля. Произхожда от големия български род Мишайкови от село Пътеле, Южна Македония, днес Агиос Пантелеймонас, Гърция. Братов син е на Петър Мишайков, бъдещия владика Панарет Пловдивски и на видния български лекар и общественик Константин Мишайков. Брат му Евгений е виден български духовник, а другият му брат Васил Мишайков е главен прокурор на Върховния касационен съд.

Инициатор е за създаването на културно-просветното дружество „Проглед“. Мишайков заедно със Стефан Дедов е издател на македонистичния вестник „Балкански гласник“ в Белград в 1902 година. След разтурянето на македонистичния Македонски клуб от сръбските власти Дедов и Мишайков пристигат през октомври 1902 година в Санкт Петербург.

В началото на 1903 година Мишайков се връща в родната си Битоля, където сръбският консул Михайло Ристич иска от правителството си да му отпусне месечна издръжка от 80 динара, „за да не бъде изгубен за нас, поради оскъдицата“. Разочарован от липсата на поддръжници се връща в България. Сръбският външен министър Сима Лозанич одобрява отпускането на сумата, указвайки изрично Мишайков да се използва за това, за което с идеите си би бил полезен за сръбското дело. Колегата му Драган Зографов характеризира Мишайков като сърбофил, повлиян от сръбски филолози и етнографи шовинисти. 

През Втората световна война семейство Мишайкови се евакуира в Своге, където Мишайков като адвокат защитава съдени нелегални.

Диаманди Мишайков умира в 1953 година в София.

Родословие

Бележки 

Ранни македонисти
Родени в Битоля
Мишайкови
Починали в София
Дейци на сръбската пропаганда в Македония
Сърбомани
Сръбски общественици
По произход от Пътеле